LEuro Winners Cup 2014 est la seconde édition de la Coupe d'Europe des clubs de beach soccer. Elle se déroule du 3 au  à Catane (Italie).

Clubs participants 
Le pays hôte, l'Italie, envoie trois clubs : Catane (l'équipe hôte), Milano BS (champion d'Italie 2013), et Terracina BS (vice-champion d'Italie 2013). Le seul autre pays avec plusieurs équipes est la Russie représentée par le Lokomotiv et BSC Kristall. Le Lokomotiv est invité à l'édition 2014 en tant que tenant du titre tandis que Kristall est champion de Russie 2013. Les autres clubs avec le Lokomotiv et les italiens à participer de nouveau à la compétition sont l'AO Kefallinia de Grèce, Bate Borisov du Bélarus, le champion d'Israël Falfala Kfar Qassem, Goldwin Plus à partir de la Hongrie, les champions en titre de Pologne Grembach Lodz et Kreiss de Lettonie.

Pour cette édition 2014, 16 nouvelles équipes sont impliquées dont 5 pays envoyant leur champion pour la première fois. Les nouveaux pays sont la République tchèque (BS Bohemians 1905), l'Angleterre (Portsmouth BSC), la Bulgarie (MFC Spartak 2012), l'Allemagne (Rostocker Robben), l'Estonie (SK Augur Enemat) et le Kazakhstan (Ushkyn Iskra). De plus, les clubs d'Aluminos Sotelo (Espagne), Artur Music (Ukraine), CS Djoker (Moldavie), Marseille Beach Team (France), Sable Dancers de Berne (Suisse), SC Braga (Portugal) et Seferihisar CittaSlow (Turquie) représentent pour la première fois leur pays.

Listes des 25 clubs participants à l'édition 2014 :

Déroulement 
La compétition se compose d'une phase de groupes avec quatre poules de 4 équipes et trois de 3, puis les deux mieux classés de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs  sont qualifiés en  de finale.

Tournoi

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Phase finale

Classement

Récompenses individuelles 
Trophée individuel décernés à la fin de la compétition :
 Meilleur joueur :  Bruno Xavier (Lokomotiv Moscou)
 Meilleur buteur :  Leo (Milano BS) – 13 buts
 Meilleur gardien :  Dona (SC Braga)

Notes et références 

2014
Compétition de beach soccer en Italie
Sport à Catane
Football en Italie en 2014
Sport en juin 2014